Жаксыбеков — казахская фамилия.

Известные носители
 Жаксыбеков, Совет Шпекбаевич (1932—2014) — Герой Социалистического Труда
 Жаксыбеков, Шпекбай (1888—1968) — Герой Социалистического Труда